Rocket Monkeys ist eine kanadische Zeichentrickserie. Sie wurde am 10. Januar 2013 auf dem kanadischen Fernsehsender Teletoon erstmals gezeigt. Die deutschsprachige Erstausstrahlung fand am 17. Juni 2013 auf dem Kindersender Nickelodeon statt.

Handlung 
Eine Mission, zwei Brüder. Das Universum erkunden und die schwierigsten Jobs im Weltraum bewältigen. Sie sind smart, sie sind mutig, sie sind … Affen! Zugegeben, wenn die beiden eines nicht sind dann ausgestattet mit außerordentlichem Verstand. Dennoch werden die beiden immer wieder von ihrem Chef Dr. Chimpsky mit den relevantesten Weltall-Sachen beauftragt. Glücklicherweise bekommen sie Hilfe von Yay-Ok, einem kleinen Roboter, welcher ihnen so gut wie immer tatkräftig zur Seite steht.

Figuren 
Gus ist Wallys großer Bruder und es gibt nichts, was er nicht machen würde, um ein richtiger Held zu sein. Allerdings hat er ein Problem wenn seine Affeninstinkte durchkommen, denn dann wird für ihn alles zu kleinen Bananen.

Wally ist für ein räudiges, kleines Ekelpaket unglaublich hinreißend. Wenn es darum geht, die Welt vor Unheil zu bewahren, macht er, was er muss, aber eigentlich würde er viel lieber zurück nach Hause und Banana Blaster spielen.

Yay-Ok ist ein hilfsbereiter kleiner Roboter und ist Gus und Wally’s einzige Hoffnung. Er ist programmiert, die Rocket Monkeys auf dem richtigen Kurs zu halten, es gibt rein gar nichts, was Yay-Ok nicht für die beiden Brüder erledigen würde.

Dr. Chimpsky ist verantwortlich dafür den Rocket Monkeys die wichtigsten Missionen zu übertragen, wie zum Beispiel ihm mehr Eis für sein zu warm gewordenes Getränk zu holen.

Inky ist ein Weltall-Tintenfisch und ein echter Künstler, der durch seine beeindruckenden Tintenzeichnungen kommuniziert. Ob er jetzt ein Mitglied der Crew ist oder einfach unerträglich süß, das darf jeder alleine entscheiden.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2013 in Kanada produziert übernimmt die Atomic Cartoons.

Erstmals wurde die Serie am 10. Januar 2013 auf Teletoon ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgte am 17. Juni 2013 auf Nickelodeon. Die TV-Premiere am 21. September 2015 auf Disney XD.

Synchronisation 
Die deutsche Synchronisation entstand unter der Dialogregie von Bernhard Völger und Sven Plate durch die Synchronfirma EuroSync GmbH in Berlin.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 
 
 

Fernsehserie (Kanada)
Zeichentrickserie
Fernsehserie der 2010er Jahre